Weikl ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Weikl (* 1942), österreichischer Sänger
 Björn Weikl (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Josef Weikl (* 1954), deutscher Fußballspieler